Ein dicker Hund ist der Titel von
 Ein dicker Hund (1969), US-amerikanische Filmkomödie von Robert Stevenson
 Ein dicker Hund (1982), deutsche Filmkomödie von Franz Marischka